De Beker van Cyprus is het nationale voetbalbekertoernooi van Cyprus dat wordt georganiseerd door de Cypriotische voetbalbond (KOP).

Het bekertoernooi ging in het seizoen 1934/35 van start. De winnaar plaatst zich voor (de voorrondes) van de UEFA Europa Conference League (voorheen voor de Europacup II, UEFA Cup en UEFA Europa League).

Finales 

 * 1940: Gestaakt na 45 minuten bij 1-1 stand wegens zware regenval.
 * 1949: Gestaakt na 87 minuten bij 2-3 stand naar aanleiding van vechtpartijen in publiek en tussen spelers onderling.
 * 1950: Gestaakt na 82 minuten bij 0-1 stand nadat publiek het veld betrad.
 * 1959: Onafhankelijkheids Beker
 * 1964: Speciale Cup

Prestaties per club

Beker
Nationale voetbalbeker in Europa